Новосельцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Новосельцы — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.

Россия 
 Новосельцы — село в Красногвардейском районе Крыма.
 Новосельцы — деревня в Смоленском районе Смоленской области России, в составе Козинского сельского поселения.
 Новосельцы — деревня в Смоленском районе Смоленской области России, в составе Гнёздовского сельского поселения.
 Новосельцы — село в Мучкапском районе Тамбовской области.
 Новосельцы — деревня в Петровском районе Тамбовской области, упразднена в 2008 г
 Новосельцы — деревня в Калининском районе Тверской области.

Украина 
 Новосельцы — село в Стрыйском районе Львовской области 
 Новосельцы — село в Яворовском районе Львовской области
 Новосельцы — село в Раздельнянском районе Одесской области